Stand steht für:

 Stand (Geschäft), Markt- oder Verkaufsstand
 traditionelle Bezeichnung für einen Gliedstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft, siehe Kanton (Schweiz)
 Haltungsplatz für Nutztiere, siehe Anbindestall
 Stand (Klettern), Sicherungsplatz beim Klettersport
 Stand oder Geburtsstand, mittelalterlich-frühneuzeitliches Rechte- und Normenkonzept, siehe Ständeordnung
 Stand, gesellschaftliche Gruppierung, siehe Ständegesellschaft
 Stand!, Studioalbum von Sly & the Family Stone (1969)

Stand ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Stand (1870–1919), galizisch-österreichischer Politiker und Journalist
 Friedrich Ludwig Stand alias Fritz Muliar (1919–2009), österreichischer Schauspieler, Kabarettist und Regisseur
 Kurt Stand (* 1954), US-amerikanischer Gewerkschaftsfunktionär

Siehe auch:
 Schießstand, Schießanlage

 Ständisches Leben, ehemalige Monatsschrift
 ständische Libertät, ehemaliges politisches Schlagwort
 Ständer (Begriffsklärung)
 Stent (Begriffsklärung)
 The Stand, Begriffsklärung